Bartolomeo I della Scala (... – 1290) – vescovo di Verona dal 1277 al 1290
 Bartolomeo I della Scala (... – 1304) – signore di Verona
 Bartolomeo II della Scala (... – 1338) – vescovo di Verona dal 1336 al 1338
 Bartolomeo II della Scala (... – 1381) – signore di Verona